Campionatul Mondial de Raliuri sau World Rally Championship (WRC), este un campionat de automobilism ce constă într-o serie de raliuri organizate de FIA, culminând cu desemnarea campionului la piloți și la constructori. Campionatul piloților și cel al constructorilor sunt două competiții diferite, dar se bazează pe același sistem de puncte. Seria de raliuri în prezent constă din 13 curse de trei zile, ținute pe suprafețe diferite, de la pietriș și asfalt până la zăpadă și gheață. Fiecare raliu e împărțit în 15–25 de etape care sunt desfășurate contra cronometru pe drumuri închise.

Sistem de punctaj
Sistemul curent de punctaj al WRC este următorul:

Raliuri

Campioni

If the drivers' championship had been held 1973–1976, the champions would have been:
 1976 –  Sandro Munari (Lancia Stratos HF)
 1975 –  Hannu Mikkola (Fiat Abarth 124 Rallye)
 1974 –  Sandro Munari (Lancia Stratos HF)
 1973 –  Jean-Luc Thérier (Alpine-Renault A110)

Evoluția calendarului curselor

Vezi și 
Raliu
Campionatul Național de Raliuri

Referințe și note

Legături externe

 WRC.com — site-ul oficial
 Crash.net  — știri;
 Best of Rally Live  — Toate știrile despre IRC și WRC în direct
 RallyBase.nl — bază de date a rezultatelor
 eWRC-results.com — bază de date a rezultatelor 
 juwra.com – World Rally Archive — statistici și rezultate

AutomobilismCurse auto
Campionatul Mondial de Raliuri